SALOMON  — французская компания, производитель спортивных товаров, один из лидеров европейского рынка. В состав группы компаний, помимо самой компании Salomon, на данный момент, входят:
 Bonfire Snowboarding Company — снаряжение для сноубординга, кроме досок
 Mavic — велосипедный спорт
 Cliché Skateboards
 Arc'teryx
 Atomic
 Wilson
 Oakley

История 
Компания Salomon основана во Франции, в городе Анси, в 1947 году Франсуа Саломоном (), его женой и сыном Жоржем. Первоначально фирма производила полотна для пил (мастером которых в своё время и работал Франсуа) и канты для лыж. Революционным стала разработанная в 1948 году система лыжных креплений «meil carres», сразу поставляемая всем производителям лыж во Франции, Швейцарии, Австрии и США спортивный тип «carres». Жоржу Саломону принадлежит и изобретение первого тросового крепления (1952 год). С 1997 года компания является частью Adidas-Salomon AG, международной корпорации, специализирующейся на производстве спортивных товаров.

2 мая 2005 года Adidas-Salomon AG объявила, что заключена договоренность между ней и финской компанией Amer Sports о продаже компании Salomon за сумму 485 миллионов евро. Перевод суммы был завершен 20 октября 2005 года.

1947—1980. С момента основания до международного признания 
 1947 год — В пригороде Аннеси открывается мастерская семьи Саломон по производству и починке лыж.
 1952 год — Жорж Саломон () вводит автоматизацию в процесс производства, позволяющую существенно нарастить количество производимой продукции.
 1955 год — Жорж изобретает систему безопасности для пальцев ног.
 1961 год — Изобретена защита «Allais», названная в честь звезды довоенного горнолыжного спорта Эмиля Алле
 1966 год — Salomon изобретает первые в мире крепления со свободой основой. Крепления Salomon презентованы общественности на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Портильо, Чили.
 1972 год — Salomon становится «производителем креплений № 1 в мире» — впервые в истории продано более миллиона креплений отдельной компании за год.
 1976 год — Производство креплений Salomon перемещено в местечко Annecy le Vieux.
 1979 год — генеральным менеджером компании назван Мишель Бартод. Зимняя спортивная обувь Salomon завоёвывает рынок практически с момента своего появления.

1980—1990. Стабильность 
 1980 год год — Обувь Salomon Nordic System и система креплений начинают продвижение на рынок Швеции и Франции.
 1983 год — Марк Жирарделли из Люксембурга выигрывает Кубок мира по горнолыжному спорту.
 1984 год — Salomon начинает своё присутствие на рынке летних спорттоваров, приобретая Taylor Made.
 1985 год — Salomon создает свою новую штаб-квартиру в Metz Tessy, близ Annecy.
 1987 год — швейцарец Пирмин Цурбригген доминирует в горнолыжном спорте, выигрывая Кубок мира в общем зачёте, а также в зачёте скоростного спуска, супергиганта и гигантского слалома
 1989 год — Жан-Франсуа Готье (Jean Francois Gautier) становится СЕО — исполнительным директором Salomon. При использовании снаряжения Salomon завоёвано 17 золотых медалей на Мировом Первенстве.

1990—2000. Приобретения и продажи 

 1990 год — Salomon запускает в производство свои первые лыжи, S9000.
 1992 год — Компания начинает продвижение на рынок летней экипировки, и начинает выпускать полную линейку обуви. Тем временем, Эдгар Гроспирон (Edgar Grospiron), используя крепления, завоёвывает золото на Олимпийских играх-1992. Горнолыжница Флоранс Манада завоёвывает бронзу на лыжах Salomon в комбинации.
 1993 год — Впервые на лыжах Salomon завоёвано золото. Урс Леман (Urs Lehmann) завоёвывает золото в скоростном спуске и Кароль Мерль (Carole Merle) берёт золото в гигантском слаломе на чемпионате мира в Мориоке, Япония.
 1994 год — Salomon входит на рынок велотоваров, приобретая французскую же компанию Mavic, специализирующуюся в производстве деталей для велосипедов.
 1995 год — Salomon приобретает компанию Bonfire Inc по выпуску сноубордов, чья штаб-квартира расположена в Портленде, Орегон. Salomon представляет модель лыж Prolink с внешней системой поглощения вибрации.
 1997 год — Adidas приобретает группу Salomon с целью создания Adidas-Salomon AG. Salomon запускает производство полной линейки сноубордов. Компания изобретает сноублейды (от  — снежное лезвие), тем самым создав новую зимнюю спортивную дисциплину. Salomon открывает собственный дизайн-центр в Боулдере, штат Колорадо. Salomon отмечает 50-ю годовщину существования компании.
 1998 год — исполнительным директором Salomon Group становится Жан-Люк Диар (Jean-Luc Diard). Salomon начинает производство роликов под маркой Inline Skates. Жан-Люк Кретье (Jean-Luc Cretier) завоёвывает олимпийское золото в Нагано в скоростном спуске, используя лыжи, крепления и обувь Salomon.
 1999 год — Энак Гаваджо (Enak Gavaggio) выигрывает skier X. Salomon запускает проект Freedom Action Sports.
 2000 год — Salomon Extreme Team выигрывает X-Adventure World Cup, полностью экипированная в Salomon.

2001 — сегодня 
 2001 год — Создание дизайн-центра в Анси, создающего дизайн для всей продукции Salomon. Компания продолжает диверсификацию Freedom Action Sports посредством покупки Cliche, компании — одного из лидеров на рынке производства и продаж роликовых коньков. Также продолжается работа с Arc'teryx, канадской компанией, специализирующейся на активном outdoor-отдыхе.
 2002 год — Salomon становится главным спонсором Margaret Rivers Masters в Австралии, официально запускает проект «S-Core surf technology». Сноубордист Дэвид Бенедек (David Benedek) назван Райдером Года журналом  и выигрывает Air & Style-контест в Иннсбруке.
 2003 год — Кандид Товекс (Candide Thovex) выигрывает золото в хафпайп-контесте, Алейша Клайн (Aleisha Cline) и Ларс Льюэн (Lars Lewen) берёт золото в skierX на X-Games. Лыжники, использующие Salomon, завоёвывают 5 золотых медалей на St. Moritz World Championships.
 2004 год — Salomon запускает свою первую линейку лыж Nordic. Аня Персон и Рената Гётшль выигрывают все хрустальные статуэтки Кубка мира.
 2005 год — Проведение кампании «Live your dream»; Salomon объявляет этот годом женщины. Группа компаний Amer Sports приобретает Salomon.
 2008—2009 годы — Salomon отделяет свои магазины от сети розничных магазинов Adidas. Открытие первого магазина Salomon совместно с маркой Atomic в Москве зимой-весной 2010 года.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Франции
Производители спортивных товаров
Производители лыж и лыжной экипировки
Производители товаров для сноуборда
Горнолыжный спорт во Франции
Сноуборд во Франции